Il doppio del torneo di tennis American Airlines Tennis Games 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori William Brown e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Raymond Moore e Dennis Ralston 2-6, 7-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

American Airlines Tennis Games 1975